HMS Halcyon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Halcyon (1803) 
 HMS Halcyon (1813) 
 HMS Halcyon (1894) 
 HMS Halcyon (1916) 
 HMS Halcyon (1933)

Halcyon